El término Tucán hace referencia a:

Ramphastidae: una familia de aves piciformes, conocidos comúnmente como Tucanes.
Ramphastos sulfuratus: una especie de tucán del sur de México y de Colombia.
Andigena hypoglauca: una especie de tucán propio de los bosques andinos de Colombia, Perú y Ecuador.
'Ramphastos toco: una especie de tucán de América del Sur.Ramphastos ariel: una especie de tucán que habita en zonas selváticas del nordeste de Sudamérica.Ramphastos cuvieri: una especie de tucán que se alimenta de frutos, invertebrados y pequeños vertebrados.Ramphastos citrolaemus: una especie de tucán con garganta amarilla.Andigena nigrirostris: una especie de tucán que habita en los bosques húmedos de las montañas de los Andes, en Ecuador, Colombia y Venezuela.Ramphastos dicolorus''': una especie de tucán que habita entre Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil y en las zonas del este de la Argentina.